Тунгу́сский метеори́т:
 Тунгусский метеорит — гипотетический метеорит, предположительно взорвавшийся в небе над Подкаменной Тунгуской 30 июня 1908 года.
 «Тунгусский метеорит» — российский телесериал 2011 года.